|-
| 96001 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96002 - || || 11 de juliol, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96003 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96004 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96005 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96006 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96007 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96008 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96009 - || || 18 de juliol, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 96010 - || || 3 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 96011 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96012 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96013 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96014 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96015 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96016 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96017 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96018 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96019 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96020 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96021 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96022 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96023 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96024 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96025 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96026 - || || 9 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 96027 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96028 - || || 8 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 96029 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96030 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96031 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96032 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96033 - || || 9 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 96034 - || || 10 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 96035 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96036 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96037 - || || 10 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96038 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 96039 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96040 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96041 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96042 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96043 - || || 12 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 96044 - || || 13 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 96045 - || || 14 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 96046 - || || 11 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96047 - || || 21 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 96048 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 96049 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 96050 - || || 21 d'agost, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 96051 - || 2115 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96052 - || 2134 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96053 - || 2156 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96054 - || 2189 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96055 - || 2596 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96056 - || 2704 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96057 - || 2711 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96058 - || 2831 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96059 - || 3030 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96060 - || 3103 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96061 - || 4222 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96062 - || 4558 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96063 - || 4627 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96064 - || 4772 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96065 - || 4785 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96066 - || 4799 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96067 - || 4810 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96068 - || 4819 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96069 - || 6060 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96070 - || 6078 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96071 - || 6127 P-L || 25 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96072 - || 6222 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96073 - || 6677 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96074 - || 6709 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96075 - || 6736 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96076 - || 6825 P-L || 26 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96077 - || 6840 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96078 - || 6857 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96079 - || 7583 P-L || 22 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96080 - || 7649 P-L || 27 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96081 - || 9079 P-L || 17 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96082 - || 9606 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96083 - || 1242 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96084 - || 2225 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96085 - || 2256 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96086 - || 1006 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96087 - || 1035 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96088 - || 1074 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96089 - || 1127 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96090 - || 1185 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96091 - || 1267 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96092 - || 2036 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96093 - || 2063 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96094 - || 2089 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96095 - || 2095 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96096 - || 2111 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96097 - || 2122 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96098 - || 2143 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96099 - || 2193 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96100 - || 2263 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
6